Alquería hace referencia a varios artículos:

Concepto histórico
 Alquería, casa de labor con finca agrícola típica del este de España.
 Alquería (Al-Ándalus), pequeña población rural, cercana a una ciudad, típica de Al-Ándalus.

Lugares

En Colombia 
 Alquería (estación), estación de Bogotá.

En España 
 Alquería (Comares), localidad del municipio de Comares, provincia de Málaga.
 Alquería (Mijas), localidad del municipio de Mijas, provincia de Málaga.
 Alquería Blanca, localidad del municipio de Santañí, provincia de las Islas Baleares.
 Alquería de Aznar, municipio de la provincia de Alicante.
 Alquería del Fargue, localidad del municipio de Granada, provincia de Granada.
 Alquería de la Condesa, municipio de la provincia de Valencia.
 Alquería Jordá, localidad del municipio de Muro de Alcoy, provincia de Alicante.
 Alquerías (Baleares), localidad del municipio de Santa Eugenia, provincia de las Islas Baleares.
 Alquerías (Murcia), localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
 Alquerías de Benifloret, localidad del municipio de Cocentaina, provincia de Alicante.
 Alquerías de Santa Bárbara, localidad del municipio de Burriana, provincia de Castellón.
 Alquerías del Niño Perdido, municipio de la provincia de Castellón.
 Alquerías Valencia, localidad del municipio de Burriana, provincia de Castellón
 Huerta de Alquerías, localidad del municipio de Murcia, Región de Murcia.
 La Alquería (Adra), localidad del municipio de Adra, provincia de Almería.
 La Alquería (Granada), localidad del municipio de Galera, provincia de Granada.
 La Alquería (Málaga), localidad del municipio de Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga.
 La Alquería (Moncófar), localidad del municipio de Moncófar, provincia de Castellón.
 La Alquería (Montanejos), localidad del municipio de Montanejos, provincia de Castellón.
 La Alquería (Murcia), localidad del municipio de Jumilla, Región de Murcia.
 La Alquería (Vélez-Rubio), localidad del municipio de Vélez-Rubio, provincia de Almería.
 La Tejera y La Alquería, localidad del municipio de Lorca, Región de Murcia.
 Torre Alquería, localidad del municipio de Alhaurín de la Torre, provincia de Málaga.
 Tres Alquerías, localidad del municipio de Ciudadela de Menorca, provincia de las Islas Baleares.

Además 
 L'Alqueria Blanca, serie de televisión del Canal Nou, en España.
 Alquería (Colombia), compañía colombiana productora de alimentos en especial derivados lácteos y bebidas.